Naselja:
 Ashburton (Engleska), grad u Engleskoj
 Ashburton (Novi Zeland), grad na Novom Zelandu
 Ashburton (Australija), predgrađe Melbournea, Australija
 Ashburton (Baltimore), gradska četvrt Baltimorea, savezna država Maryland, SAD